Wagendorf steht für:
 einen Bauwagenplatz

Zudem tragen folgende geografische Objekte in Österreich den Namen Wagendorf:
 Wagendorf (Gemeinde Friesach), Ortschaft in Kärnten
 Wagendorf (Gemeinde Lafnitz), Katastralgemeinde und Ortschaft in der Steiermark
 Wagendorf (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark), Ortschaft der Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark 
 Wagendorf (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde und Ortschaft in Niederösterreich
Siehe auch:
 Waggendorf